Катинка је насељено мјесто у општини Лукач, Република Хрватска.

Становништво 
Насеље је према попису становништва из 2011. године имало 41 становника.

Извори

Спољашње везе 

Општина Лукач
Славонија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Вировитичко-подравској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској